

Moda 
 Mackintosh – tipo di mantello o soprabito impermeabile

Persone 
 Alexander Mackintosh (...–...) – golfista statunitense
 Æneas Mackintosh (1879-1916) – esploratore e navigatore britannico
 Cameron Mackintosh (1946) – produttore teatrale e impresario teatrale britannico
 Charles Rennie Mackintosh (1868-1928) – architetto, designer e pittore scozzese
 Chris MacKintosh (1703-1774) – bobbista e lunghista britannico, nonché rugbista a 15 per la Scozia
 Ewart Alan Mackintosh (1893-1917) – poeta inglese
 James Mackintosh (1765-1832) – storico scozzese
 Margaret Macdonald Mackintosh (1864-1933) – pittrice, illustratrice e decoratrice inglese operante in Scozia
 Steven Mackintosh (1967) – attore inglese